Een asterisme is een leesteken dat zelden gebruikt wordt. Het leesteken is opgebouwd uit drie asterisken, die in een driehoeksvorm worden weergegeven. Het wordt gebruikt om de aandacht te vestigen op een passage of een hoofdstuk in een boek.

Typografie